Jenin steht für
 Dschenin, Stadt im Westjordanland
 Jenín (deutsch Kodetschlag), Ortschaft in Dolní Dvořiště, Tschechien
 Jenin (Vorname)

Jenin ist der Familienname folgender Personen:
 Iwan Wladimirowitsch Jenin (* 1994), russischer Fußballspieler